Het 17de wereldkampioenschap basketbal voor vrouwen vond plaats van 27 september tot en met 5 oktober 2014 in Turkije. Zestien landen streden in Ankara en Istanbul om de wereldtitel; de dames van de Verenigde Staten werden voor de negende keer wereldkampioen en plaatsten zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. 

Zestien landen deden mee in vier poules van vier, de poulewinnaars plaatsten zich direct voor de kwartfinales, de nummers twee en drie van elke groep gingen naar een tussenronde.

Schema

1ste/4de plaats

5de/8ste plaats

Eindrangschikking

Externe links 
 Officiële website

Wereldkampioenschap basketbal
Basketbal in 2014
Basketbal in Turkije
Sportevenement in Ankara
Sportevenement in Istanboel
Basketbal